W Polsce
 Gozd – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice
 Gozd – gromada
 Gozd – dawna nazwa wsi Gózd

 W Słowenii
 Gozd – miejscowość w gminie Ajdovščina
 Gozd – miejscowość w gminie Kamnik
 Gozd – miejscowość w gminie Tržič
 Gozd Martuljek – miejscowość w gminie Kranjska Gora

 Zobacz też
 Gózd